IRM puede referirse a:

 Imagen por resonancia magnética.
 Ion Release Module, uno de los satélites de la misión Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers.
 "IRM", el álbum que Charlotte Gainsbourg sacó en 2009.